Felice Casorati ist der Name folgender Personen:

* Felice Casorati (Mathematiker) (1835–1890), italienischer Mathematiker
 Felice Casorati (Maler) (1883–1963), italienischer Maler